Plasença (Avairon), una comuna occitana situada al departament d'Avairon.
 Plasença (Gers), una comuna occitana situada al departament de Gers.
 Plasença (Dordonya), una comuna occitana situada al departament de la Dordonya.
 Plasença de Toish, una comuna occitana situada al departament de l'Alta Garona.
 Cantó de Plasença, una divisió administrativa del departament de Gers.

«Plasença» també forma part dels següents topònims:
 Piets, Plasença e Mostron, una comuna occitana situada al departament de Pirineus Atlàntics.
 Caüsac de Plasença, una comuna occitana situada al departament d'Òlt i Garona.

Vegeu també 
 Plaisance